Уи́льям Гре́йсток, 2-й баро́н Гре́йсток (; 6 января 1321 — 10 июля 1359) — пэр Англии и крупный землевладелец; участник Столетней войны на первом её этапе и Северного крестового похода на Пруссию.

Биография 
Уильям появился на свет 6 января 1321 года в семейном доме  и был единственным ребёнком Ральфа Грейстока, 1-го барона Грейстока, и Элис Одли, дочери Хью Одли, 1-го барона Одли из Страттон-Одли, и Изольды Мортимер. Родители мальчика состояли в третьей и четвёртой степенях родства. По отцу Уильям принадлежал к английскому аристократическому роду Грейстоков, представители которого носили баронский титул и владели обширными поместьями в Камберленде, Уэстморленде, Нортумберленде, Дареме и Йоркшире. Отец Уильяма умер, когда мальчику было чуть больше двух лет; Уильям унаследовал титул и владения отца и до совершеннолетия, которое должно было наступить в 1342 году, был передан под опеку Ральфа Невилла, 2-го барона Невилл из Рэби, который в 1327 году женился на матери мальчика. От второго брака матери у Уильяма было семеро сестёр и шестеро братьев.

Уильям заседал в парламенте с перерывами в период с 20 ноября 1348 года по 15 декабря 1357 года. В течение десяти лет после совершеннолетия Грейсток участвовал на стороне Англии в Столетней войне и в 1346 году присутствовал при осаде Кале. Находясь во Франции во время войны Уильям служил под началом Чёрного Принца, а в 1351—1352 годах принял участие в Северном крестовом походе Генри Гросмонта. В начале 1350-х годов Уильям был назначен капитаном Берик-апон-Туида, однако из-за службы во Франции он не смог защитить город, когда в августе 1355 года он был захвачен шотландцами; хотя вины Уильяма в падении города не было, по требованию королевы Филиппы он принёс свои извинения короне. В октябре 1353 года Грейсток получил королевскую лицензию на строительство «собственного жилища», позднее получившего название . Примерно в это же время Уильям отвечал за реконструкцию , который также принадлежал Грейстокам. Во второй половине 1350-х годов Уильям участвовал в переговорах по освобождению шотландского короля Давида II, который был взят в плен в битве при Невиллс-Кросс 17 октября 1346 года; переговоры проходили в Берике и завершились 3 октября 1357 года договором, согласно которому Давид II получал свободу ценой уплаты выкупа в размере 100 тысяч шотландских марок.

Уильям скончался 10 июля 1359 года во владении отчима, , и был похоронен в приходской церкви Святого Андрея в Грейстоке. Погребальную мессу по Уильяму отслужил , ; похороны Грейстока прошли с «большой пышностью и помпезностью» и на них присутствовало много представителей английской знати и духовенства, в том числе бароны Клиффорд,  и Масгрейв, а также аббаты монастырей  и .

Когда Уильям умер, его старшему сыну Ральфу было около шести лет; опека над молодым бароном и остальными детьми Уильяма, а также управление его имуществом были поручены Роджеру Клиффорду, 5-му барону Клиффорду, на дочери которого позднее женился Ральф. Вдова Уильяма, Джоан, выходила замуж ещё дважды, в том числе и за родственника первой жены Уильяма.

Браки и дети 
Уильям был дважды женат. Его первой женой стала Люси де Люси, дочь Томаса де Люси, 2-го барона де Люси; брак оставался бездетным и был расторгнут до 1353 года. В период первого брака Уильяма его отчим Ральф Невилл добивался, чтобы Грейсток назвал своими наследниками единоутробных братьев Ральфа, Роберта и Уильяма, однако успеха не добился.

Вторым браком Уильям был женат на Джоан Фицхью, дочери барона Фицхью. В этом браке родилось четверо детей:
 Ральф (1353—1418) — 3-й барон Грейсток. Ральф был женат на Кэтрин Клиффорд, второй дочери своего бывшего опекуна Роджера Клиффорда, от которой у него было двое детей: сын Джон и дочь Мод;
 Роберт;
 Уильям;
 Элис, первая жена Роберта Харингтона, 3-го барона Харингтона.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уильям
Уильям